Rodd ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Hearle Rodd (1810–1880), englischer Ornithologe
 Rennell Rodd, 1. Baron Rennell (1858–1941), britischer Diplomat, Politiker und Dichter
 Tony Rodd, australischer Gartenbotaniker und Pflanzenfotograf
 Tremayne Rodd (1935–2006), schottischer Rugby-Union-Spieler